Die Eparchie Assiut (lat.: Eparchia Lycopolitana) ist eine in Ägypten gelegene Eparchie der koptisch-katholischen Kirche mit Sitz in Asyut.

Geschichte 
Die Eparchie Assiut wurde am 10. August 1947 durch Papst Pius XII. mit der Apostolischen Konstitution Ex Petri Cathedra aus Gebietsabtretungen der Eparchie Luxor errichtet. Am 23. September 2022 gab die Eparchie Assiut Teile ihres Territoriums zur Gründung der Eparchie Al Qusia ab.

Bischöfe der Eparchie Assiut 
 Alexandros Scandar, 1947–1964
 Youhanna Nueir OFM, 1965–1990
 Kyrillos Kamal William Samaan, 1990–2021
 Daniel Lotfy Khella, seit 2022

Statistik

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Diözesen
 Römisch-katholische Kirche in Ägypten

Weblinks 
  (englisch)

Einzelnachweise 

Assiut
Gouvernement Asyut
Gegründet 1947